Gutkeled nembeli
 Bátori János (?–?) bihari főispán

Gutkeled nembeli Báthori-család ecsedi ága
 ecsedi Báthori János (?–?) szabolcsi főispán